Fage kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean-Louis Fage
 Louis Fage

Robotskapade auktorsförkortningar